André Rossignol (fl. 1923-1928) – pilota automobilistico francese
 André Rossignol (fl. 1930) – schermidore francese